Ел Енано има више значења:

 Ел Енано (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Енано (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику